HMS Duke of Wellington (Корабль Её Величества «Дюк ов Веллингтон») (первоначально HMS Windsor Castle, переименован 14 сентября 1852 года в день смерти 1-го герцога и премьер-министра Артур Уэлсли Веллингтона) — 131-пушечный винтовой линейный корабль 1 ранга. Был спущен на воду в 1852 году и стал образцом быстрых технологических изменений в военно-морском флоте, нёс парусное вооружение и паровую машину одновременно. Флагманский корабль британского адмирала Чарльза Нэпира.

Служба

Крымская война 
Впервые вступил в бой в 1854 году во время Крымской войны в качестве флагманского корабля Балтийской эскадры под командованием вице-адмирала Чарльза Нэпира.

Конец службы 
Продан в 1904 году на дрова и гвозди.

Однотипные корабли 
Наряду с HMS Duke of Wellington в британском флоте было три однотипных корабля, оснащённых, однако, более мощной сконструированной специально для них паровой машиной:
 HMS Marlborough, флагман средиземноморской эскадры в 1858—1864 годах
 HMS Prince of Wales
 HMS Royal Sovereign, переоборудованный на стапеле в паровой винтовой линейный корабль

См. также 
 Список кораблей Крымской войны
 HMS Windsor Castle

Примечания

Ссылки 
 HMS Duke of Wellington 
 Naval Database, Duke of Wellington, 1852  

Парусные линейные корабли Великобритании
Корабли Великобритании в Крымской войне
Суда по алфавиту